Vogelsangmühle ist der Name folgender Bauwerke:

 Vogelsangmühle (Eggenburg)
 Vogelsangmühle (Poysdorf)